Acomodación puede referirse a:
 La acomodación; según Jean Piaget, uno de los dos procesos básicos en el desarrollo cognitivo del niño.
 La acomodación, aumento de la potencia refractiva del cristalino que permite al ojo enfocar objetos cercanos.
 La acomodación monetaria; en economía, un tipo de política monetaria.
 La acomodación lingüística.

Enlaces externos